Audrey Robichaud – sciatrice freestyle canadese
 Gabriel Robichaud – scrittore, poeta, attore e drammaturgo canadese
 Hédard Robichaud – manager e politico canadese
 Louis Robichaud – politico canadese